Ellenberg peut faire référence à :

Patronymes

Sports 
 Aaryn Ellenberg (née en 1992), joueuse américaine de basket-ball.

Sciences et techniques 
Heinz Ellenberg (1913-1997), écologue, biologiste et botaniste allemand.
Susan S. Ellenberg, statisticienne américaine.
 Jordan Stuart Ellenberg (né en 1971) est un mathématicien américain, spécialiste de la géométrie arithmétique.

Toponymes 

Ellenberg est le nom de deux communes d'Allemagne :
 Ellenberg, dans le Bade-Wurtemberg
 Ellenberg, en Rhénanie-Palatinat